Havet omkring Danmark kan henvise til

 Havet omkring Danmark (sang) (også kaldet "Havets Sang"), en sang af Laurits Christian Nielsen optaget i Højskolesangbogen
 Havet omkring Danmark (dokumentarfilm fra 1936), en dansk dokumentarfilm
 Havet omkring Danmark (dokumentarfilm fra 1970), en dansk dokumentarfilm